Biała Kompania – wolna kompania najemników, działająca we Włoszech w latach 70. i 80. XIV wieku. Dowodzona była przez Johna Hawkwooda. W pewnym momencie osiągnęła liczebność 3500 jeźdźców i 2000 piechurów. Biała Kompania zaciągała się na służbę poszczególnych włoskich państewek podczas licznych wojen toczonych ówcześnie na Półwyspie Apenińskim. Żołnierze tej formacji zyskali opinię wyjątkowo bezwzględnych żołdaków.

Miano „Biała Kompania” wzięło się od białych flag i białych kurt (oraz jasno polerowanych napierśników) noszonych przez najemników z tego oddziału.

Bibliografia 
 

Wojska najemne